Landesregierung Platter bezeichnet mehrere Regierungen Tirols:
 Landesregierung Platter I
 Landesregierung Platter II 
 Landesregierung Platter III